Ventilatie, luchtverversing in een ruimte, met mechanische middelen
 Beademing, ondersteuning of vervanging van natuurlijke ademhaling